Le Mirail fait référence :

 soit au quartier du Mirail à Toulouse.
 soit à l'Université Toulouse Jean-Jaurès, université de lettres et sciences humaines de Toulouse, dont le site principal est situé dans le quartier du Mirail.
Soit au lycée Le Mirail, situé rue du Mirail, à Bordeaux.